Tribolonotus är ett släkte av ödlor. Tribolonotus ingår i familjen skinkar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skinkar
Tribolonotus